Rosaspina peut faire référence à :

Patronyme 
  (1853-1929), acteur italien de théâtre ;
 Francesco Rosaspina (1762-1841), graveur et professeur d'académie italien ;
 Giuseppe Rosaspina (1765-1832), graveur italien, frère de Francesco ;
  (1923-2018), homme politique italien.

Homonymie de patronyme italien